Дулу́б — фамилия. Известные носители:

 Дулуб, Александр Иванович — советский и белорусский художник.
 Дулуб, Валерия Гавриловна — советский палеонтолог.
 Дулуб, Олег Анатольевич — советский и белорусский футболист, полузащитник и нападающий, ныне — главный тренер клуба «Львов».
 Дулуб, Татьяна Дмитриевна — советский политолог.